Kwanza oder Cuanza steht für:

 Kwanza, die Währung in Angola
 Cuanza, auch Kwanza, ein Fluss in Angola
 Provinz Cuanza Norte, angolanische Provinz
 Provinz Cuanza Sul, angolanische Provinz
 Cuanza (Angola) eine Gemeinde im angolanischen Kreis Camacupa

Siehe auch:

 Kwanzaa, ein Feiertag in der afroamerikanischen Kultur